Nikajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nikajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753494-176460), sjö i Kiruna kommun,  (18,4 ha)
Nikajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753627-177551), sjö i Kiruna kommun,  (6,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn